Dividida em várias etapas, a edição 1999 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 36ª edição do torneio que foi vencida pelo time do São Paulo Athletic Club, teve como vice-campeão o São José Rugby Clube. O Rio Rugby F.C. participou obtendo a 6ª colocação. O Niterói Rugby participou e obtendo a 8ª colocação.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1999 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 1999 no Brasil